

Населені пункти та їхні частини

 Ґродзиська — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґродзиська — село в гміні Новий Дунінув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґродзиська — частина села Біскупін у гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґродзиська — частина села Завада в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґродзиська — осада в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки